Tavoliere – pianura ondulata della Puglia
 Tavoliere – ripiano destinato a un gioco